Příjmení Vaněček nosí více osobností:

Aleš Vaněček (* 1966) – český fotbalista, obránce
Arnošt Vaněček (1900–1983) – český překladatel a spisovatel
Čeněk Vaněček (1879–1946) – senátor za ČSNS a starosta Rakovníka
David Vaněček – více osob
Jan Vaněček (* 1946) – český spisovatel
Josef Sylvestr Vaněček (1848–1922) – matematik a pedagog, bratr Matěje Norberta
Matěj Norbert Vaněček (1859–1922) – matematik a profesor ČVUT
Michal Vaněček (* 1964) – informatik, spisovatel pro děti a dospělé, podnikatel, daňový poradce, lektor, karikaturista
Mirko Vaněček (* 1928) – český geolog
Petr Vaněček (1959–2019) – český malíř
Roman Vaněček – český hokejista 
Václav Vaněček (1905–1985) – právník a právní historik, profesor UK
Vítek Vaněček (* 1996) – český hokejový brankář

Podobná příjmení
 Vaněk
 Vaník
 Vaníček

Česká příjmení